

Geografia 
 Sabbah – centro abitato nella regione di Rabat-Salé-Kénitra, Marocco
 Sabbah – centro abitato nel distretto di Jezzin, Libano

Persone 
 Ḥasan-i Ṣabbāḥ – religioso persiano, capo carismatico dei Nizariti
 Iman Sabbah – giornalista israeliana con cittadinanza italiana di origine palestinese
 Michel Sabbah – patriarca cattolico palestinese con cittadinanza israeliana, primo arabo patriarca di Gerusalemme
 Salman Sabbah al-Salem al-Hammud al-Sabbah – politico kuwaitiano